

Tessile 

 Raso – tipo di tessuto

Persone 

 Angelo Raso – calciatore svizzero di origine italiana
 Silvio Raso – calciatore italiano

Altro 

 Taglio raso – in selvicoltura, taglio di tutti gli alberi presenti in una certa area di bosco.
 Raso – 'ndrina
 Torre di Poggio Raso – torre costiera nel comune di Orbetello.
 Ilhéu Raso – isola di Capo Verde.
 Intersezione a raso – tipo di intersezione stradale.
 Raso – denominazione di Stari Ras
 Sede titolare di Raso – sede vescovile titolare della Chiesa cattolica con sede a Stari Ras.

Pagine correlate 
 Rasa
 Rasi

Altri progetti